

Giorno 1 (2 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [6],  Borna Ćorić [16],  Richard Gasquet [23],  Filip Krajinović [28],  Leonardo Mayer [32]
Singolar femminile:  Sloane Stephens [4],  Elina Svitolina [5],  Coco Vandeweghe [16],  Magdaléna Rybáriková [19],  Anastasija Sevastova [21],  Zhang Shuai [31]

Giorno 2 (3 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Dominic Thiem [7],  David Goffin [10],  Jack Sock [18],  Pablo Carreño Busta [20],  Marco Cecchinato [29],  Fernando Verdasco [30]
Singolar femminile:  Caroline Garcia [6],  Petra Kvitová [8],  Maria Sharapova [24],  Anastasia Pavlyuchenkova [30]

Giorno 3 (4 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Lucas Pouille [17]
Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [2],  Agnieszka Radwańska [32]
Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Rajeev Ram [10]

Giorno 4 (5 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Marin Čilić [3],  Diego Schwartzman [14],  Denis Shapovalov [26],  Damir Džumhur [27]
Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [3],  Johanna Konta [22]
Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [3],  Max Mirnyi /  Philipp Oswald [16]
Doppio femminile:  Ljudmyla Kičenok /  Alla Kudryavtseva [16]

Giorno 5 (6 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Sam Querrey [11],  Philipp Kohlschreiber [25]
Singolare femminile:  Venus Williams [9],  Madison Keys [10],  Barbora Strýcová [23],  Mihaela Buzărnescu [29]
Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [2],  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer [9],  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers [11],  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin [12]
Doppio femminile:  Latisha Chan /  Peng Shuai [5],  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan [7]

Giorno 6 (7 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Alexander Zverev [4],  Fabio Fognini [14],  Nick Kyrgios [15],  Kyle Edmund [21]
Singolare femminile:  Simona Halep [1],  Elise Mertens [15],  Ashleigh Barty [17],  Naomi Ōsaka [18]
Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [4]
Doppio misto:  Marcelo Demoliner /  María José Martínez Sánchez [15]

Giorno 7 (9 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Adrian Mannarino [22],  Stefanos Tsitsipas [31]
Singolare femminile:  Karolína Plíšková [7]
Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [6],  Nikola Mektić /  Alexander Peya [8]
Doppio femminile:  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová [2],  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [4],  Elise Mertens /  Demi Schuurs [8],  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [9],  Kirsten Flipkens /  Monica Niculescu [13],  Lucie Hradecká /  Hsieh Su-wei [14],  Vania King /  Katarina Srebotnik [17]
Doppio misto: Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeld [7],  Max Mirnyi /  Květa Peschke [13]

Giorno 8 (10 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile:  Daria Kasatkina [14],  Kiki Bertens [20]
Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [5],  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff [14]
Doppio misto:  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski [1],  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Sestini Hlaváčková [6],  Henri Kontinen /  Heather Watson [16]

Giorno 9 (11 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Roger Federer [1],  Juan Martín del Potro [5],  Milos Raonic [13],  Kei Nishikori [24]
Doppio femminile:  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic [1]
Doppio misto:  Nikola Mektić /  Chan Hao-ching [5],  Matwé Middelkoop /  Johanna Larsson [12]

Giorno 10 (12 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile:  Jeļena Ostapenko [12],  Julia Goerges [13]
Doppio maschile:  Dominic Inglot /  Franko Škugor [15]
Doppio misto:  Ivan Dodig /  Latisha Chan [3],  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuurs [4],  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spears [10]

Giorno 11 (13 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  John Isner [9]
Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [6]
Doppio misto:  Michael Venus /  Katarina Srebotnik [9]

Giorno 12 (14 Luglio) 
Programma della giornata
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Rafael Nadal [2]
Singolare femminile:  Serena Williams [25]
Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Michael Venus [13]
Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Květa Peschke [12]

Statistiche della finale femminile

Giorno 13 (15 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [8]
 Doppio misto:

Statistiche della finale maschile

Torneo di Wimbledon 2017